Leek – wieś w Holandii
 Leek – miasto w Anglii
 Leck () – gmina w Niemczech